Koken Kato (Chiba, 3 de abril de 1989) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Kyoto Sanga.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma